The Wheel – film del 1925 diretto da Victor Schertzinger
The Wheel – film del 1973 diretto da Max Evans
The Wheel – cortometraggio del 1996 diretto da Heike Wasem
 The Wheel – album degli Asleep at the Wheel del 1977
 The Wheel – EP di Sohn del 2012
 The Wheel – singolo di Sohn del 2012